Hinner ist der Familienname folgender Personen:

 Michael B. Hinner (* um 1957), deutsch-US-amerikanischer Sprachsoziologe, Linguist und Hochschullehrer
 Philipp Joseph Hinner (1755–1784), deutscher Komponist und Harfenist